Manco Capac
Manco Capac II
Huayna Capac
Maita Capac
Rascar Capac

Localidades
Capac (Michigan)

Desambiguação